Firmian je lahko:

 Firmian - tirolska plemiška rodbina baronov oziroma grofov
 Franz Lactanz von Firmian (1712–1786) -  grof in zbiralec umetnin
 Franz Karl Maria Cajetan von Firmian (1741–1776) - državni grof, pomožni škof Škofije Passau
 Karl Joseph von Firmian (auch: Karl Gotthard, 1716–1782) - grof, državnik
 Leopold Anton von Firmian († 1744) - nadškof Nadškofije Salzburg (1727–1744)
 Leopold Ernst von Firmian (1708–1783) - knezoškov Škofije Passau
 Leopold Maximilian von Firmian (1766–1831) - škof Škofije Lavant, administrator Nadškofije Salzburg, nadškof Nadškofije Dunaj
 Nick de Firmian (* 1957) - ameriški šahovski velemojster
 Virgilius Augustin Maria von Firmian (1714–1788) - grof, škof Škofije Lavant
 Firmian Stanislaus Siebenkäs - glavni lik nemškega romantičnega romana avtorja Jeana Paula